Siebeck ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Siebeck (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Frank Siebeck (* 1949), deutscher Leichtathlet
 Fred C. Siebeck (1925–2015), deutscher Journalist und Schauspieler
 Georg Siebeck (* 1946), deutscher Verleger
 Gustav Siebeck (1815–1851), deutscher Komponist und Musiklehrer
 Hans Georg Siebeck (1911–1990), deutscher Verleger 

 Mark Siebeck (* 1975), deutscher Volleyballer
 Oliver Siebeck (* 1961), deutscher Synchronsprecher
 Oskar Siebeck (1880–1936), deutscher Verleger 
 Paul Siebeck (1855–1920), deutscher Verleger 
 Richard Siebeck (1883–1965), deutscher Mediziner, Sohn von Paul Siebeck 
 Rudolph Siebeck (1812–1878), deutscher Gartengestalter
 Werner Siebeck (1891–1934), deutscher Verleger
 Wolfram Siebeck (1928–2016), deutscher Gastronomiekritiker

Siehe auch:
 Mohr Siebeck Verlag
 Siebeke
 Siebecke